Droujinine (masculin ; ) ou Droujinina, (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Droujinine (1824-1864), écrivain russe, critique littéraire, traducteur ;
 Fiodor Droujinine (1932-2007), musicien, pédagogue et compositeur russe ;
 Piotr Droujinine (1974-), historien et auteur russe. 
Patronyme russe